Rich Hill – città della Contea di Bates, Missouri (Stati Uniti d'America)
 Rich Hill – giocatore di baseball statunitense